Ass eller ASS kan syfta på:

 As (mynt) ‒ ett romerskt mynt,
 Ass (viktmått) ‒ ett gammalt viktmått
 ass ‒ ett sätt att skicka försändelser, se Assurerad försändelse
 ass – en ton.
 A.S.S. ‒ fransk automobil 1919-1920
 ASS – ett segelsällskap i Åbo, se Airisto Segelsällskap
 ASS ‒ format för filmmanus, se American Screen Standard
 ASS – en tidigare svensk myndighet, se Arbetarskyddsstyrelsen